Stranger kan syfta på:

Musik 
 Stranger (musikalbum av Yung Lean) - ett musikalbum från 2017 av Yung Lean
 Stranger (Electric Light Orchestra-singel) – singel av Electric Light Orchestra (1983)
 Stranger (Hilary Duff-singel) – singel av Hilary Duff (2007)
 Stranger (The Rasmus-låt) – singel av The Rasmus (2012)
 The Stranger'' – musikalbum av Billy Joel (1977)